Церковь Святого Антония () — религиозное здание, относящееся к католической церкви, находится в городе Тамунинг (Гуам, США). Официальное название — Церковь Святого Антония и Святого Виктора. Относится к архиепархии Аганьи, которая была повышена с епархии до нынешнего статуса Папой Иоанном Павлом II буллой «Compertum quidem». Все религиозные службы предлагаются на английском языке.

Описание 
Здание было построено в 2013 году. Ассоциирована с Католической школой Святого Антония, основанной в 1960 году.

См. также 
 Собор Сладчайшего Имени Марии

Примечания

Ссылки 
 Mapcarta: St. Anthony's Church, Tamuning
 Saint Anthony Catholic School. Официальный сайт

Католические храмы Гуама
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в США
Храмы, построенные в 2013 году
Тамунинг